Сетепенра (ег. Stp n Rꜥ «Выбранная Ра») — шестая и самая младшая из дочерей египетского фараона Эхнатона и его главной супруги Нефертити.

Семья 
Сетепенра родилась примерно в период с 9 по 11 год правления её отца, фараона Эхнатона, в городе Амарна. У неё было пять старших сестёр: Меритатон, Макетатон, Анхесенамон, Нефернефруатон-ташерит и Нефернефрура.

Изображения 
Одним из самых ранних изображений Сетепенры является фреска из царского дворца в Амарне. Она показана сидящей на коленях своей матери Нефертити. Фреска была сильно повреждена, и сохранилось лишь изображение маленькой руки Сетепенры. Фреска датируется приблизительно 9 годом правления Эхнатона, и на ней была запечатлена вся его семья.

Сетепенра также изображена в сцене при дворе на одной из стен гробницы смотрителя царского двора в Амарне Мерира II. Эхнатон и Нефертити показаны сидящими и получающими дань с чужих земель. Дочери царской пары показаны за родителями. Сетепенра — последняя дочь в нижнем регистре. Она стоит прямо за своей сестрой Нефернефрурой, держащей в правой руке газель. Сетепенра же своей левой рукой гладит морду животного.

Смерть и захоронение 
На стене С камеры α гробнице Эхнатона перечислены имена пяти принцесс без упоминания Сетепенры, при этом Нефернефрура заштукатурена. Вероятно, это означает, что Сетепенра умерла раньше Нефернефруры, и вполне вероятно, что она скончалась от эпидемии на 13-й или 14-й год правления своего отца, прежде чем смогла достичь шестилетнего возраста. Сетепенра также отсутствует на стене В камеры γ, где показаны её родители и три старшие сестры: Меритатон, Анхесенамон и Нефернефруатон-ташерит, оплакивающие мёртвую вторую принцессу Макетатон. Скорее всего, Сетепенра стала первой умершей дочерью Эхнатона и Нефертити. Во время её смерти, по всей видимости, гробница Эхнатона не была ещё готова для захоронений. Возможно, тело Сетепенры было впоследствии перенесено в камеру α гробницы Эхнатона.

Генеалогия

Примечания 

Амарнский период
Принцессы Древнего Египта
Персоналии XIV века до н. э.
Персоналии XVIII династии Египта